Holbein je priimek več oseb:
 Hans Holbein starejši, nemški slikar (ok. 1465-1524)
 Hans Holbein mlajši, nemški slikar (1497-1543)